Гней Треме́ллий Скро́фа (): Гней Тремеллий Скрофа — преемник Мания Фонтея в Трансальпийской Галлии, вигинтивир по разделу земли 59 года до н. э.;
 Гней Тремеллий Скрофа — проконсул, предположительно, Киренаики в 51—50 годах до н. э., прежде занимавший должность претора.